Пульезе () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1947) — итальянский актёр и режиссёр.
 Пульезе, Освальдо (1905—1995) — аргентинский музыкант.
 Пульезе, Умберто (1880—1961) — главный кораблестроитель Италии.
 Пульезе Каррателли, Джованни (1911—2010) — итальянский историк и археолог.

См. также 
 Пульези